Leibesübungen steht für:

 Gymnastik, Bewegungsübungen zu sportlichen oder medizinisch-therapeutischen Zwecken
 Sport, zur körperlichen Ertüchtigung ausgeübte körperliche Betätigung
 Sportunterricht, Schulfach